Petr II. je jméno více panovníků a dalších osob:

Carové
 Petr II. Bulharský († 1197) – bulharský car v letech 1185–1187 a 1196–1197
 Petr II. Ruský (1715–1730) – ruský car 1727–1730

Králové
 Petr II. Aragonský (1174–1213) – aragonský král a barcelonský hrabě 1196–1213
 Petr II. Sicilský (1305–1342) – sicilský král 1337–1342
 Petr II. Konžský, Nkanga a Mvika († 1624) – konžský král 1622–1624 (Konžské království)
 Petr II. Portugalský (1648–1706) – portugalský král 1675–1706
 Petr II. Brazilský (1825–1891) – brazilský císař 1831–1889
 Petr II. Karađorđević (1923–1970) – jugoslávský král 1934–1941/1945
Šlechtici

 Petr II. z Rožmberka (1326–138/4) –  český šlechtic, probošt kolegiální kapituly U Všech svatých na Pražském hradě.
Vladyka
 Petr II. Petrović-Njegoš (1813–1851) – černohorský vladyka 1830–1851

Biskup
 Petr II. Andělův de Ponte Corvo, zvaný Bradavice († 1316) – 17. olomoucký biskup 1311–1316

Vzdoropapež
Označení několika sedisvakantistických papežů:
 Chester Olszewski (Petr II.), 1977–1980 Pennsylvania, USA
 Maurice Achieri de Le Perreux (Petr II.), 1995 Francie
 William Kamm (Petr II.), 1995 Austrálie
 Manuel Alfonso Corral (Petr II.), Španělsko
 Aimé Baudet (Petr II.), Belgie
 Pierre Henri Bubois (Petr II.), Belgie
 Julius Tischler (Petr II.), Německo

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - panovník